Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 25 по 27 июля 2021 года в Токийском центре водных видов спорта. В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов из 32 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся американский пловец Райан Мёрфи.

Традиционно в этой дисциплине доминировали американцы, которые завоевали 15 золотых медалей в 25 олимпийских соревнованиях среди мужчин на дистанции 100 метров на спине, и все золотые медали на соревнованиях с 1996 года. На этот раз бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянин Евгений Рылов обогнал своего соотечественника Климента Колесникова и действующего олимпийского чемпиона и рекордсмена мира Райана Мерфи, чтобы выиграть первое золото для России в этом соревновании, а также первую золотую медаль в плавании для России с тех пор, как Лариса Ильченко выиграла соревнования на открытой воде в 2008 году.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Финал

Ссылки 
 Результаты финала на сайте Олимпиады 

Плавание на летних Олимпийских играх 2020